Ronchetto ima više značenja:
 Ronchetto, Como
 Ronchetto, Pavia
 Ronchetto, Varese